Combat d'Abeïbara peut désigner :
 Combat d'Abeïbara (1990) ;
 Combat d'Abeïbara (2008) ;
 Combat d'Abeïbara (2015).